

Geografia
 Pawnee – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Pawnee – prima capitale del Territorio del Kansas, ora città fantasma della Contea di Geary, Kansas
 Pawnee – città della Contea di Pawnee, Oklahoma
 Pawnee – CDP della Contea di Bee, Texas

Altro
 Pawnee – tribù di nativi americani
 La carica delle mille frecce (Pawnee) – film del 1957 diretto da George Waggner
 Pawnee – città immaginaria dell'Indiana in cui è ambientata la serie televisiva Parks and Recreation